Osoby o tym nazwisku:
 Carlo Nordio – włoski prawnik, publicysta i polityk, deputowany
 Furio Nordio – włoski bobsleista